Courson kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Courson-Monteloup, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Courson-les-Carrières, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Courson, Calvados, departementet Calvados i regionen Normandie,